Миклош (Николай) Йошика (, ; , Турда, Трансильвания (ныне жудеца Клуж Румынии) — , ) — венгерский барон, писатель, революционный деятель (1848—1849).

Биография 
В молодости много лет служил в армии. В 1836 опубликовал свой первый роман под названием «Абафи» (Abafit, исторический роман, о событиях XVI века в Трансильвании), с огромным энтузиазмом принятый читателями.

Активный участник революции 1848—1849 годов в Венгрии. После еë подавления, вынужден был бежать за границу. Продолжал деятельность в центральном штабе польских эмигрантов в Брюсселе.

Йошика — автор многочисленных исторических романов, которого называли «венгерским Вальтером Скоттом». Произведения писателя послужили росту интереса к истории Венгрии.

Избранные произведения 

 «Абафи» (1836),
 «Последний из Баториев» (1840),
 «Zrinyi a költő» (1843),
 «A csehek Magyarországban» (1845),
 «Иштван Йошика» (1847),
 «Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes» (1852),
 «Második Rákóczi Ferencz» (1861),
 «Die Hexen von Szegedin» (1863),
 «Meмуары» (1865).

Источник

Ссылки 
 Miklós Jósika, Baron
 Абафи(Abafi)
 Абафи(Abafi:Son of Aba)
 Абафи(ABAFI - Miklos Josika) 
 Карточка романа Абафи в Национальной библиотеке РФ

Венгерские писатели
Революционеры Венгрии
Авторы исторических романов
Мемуаристы Венгрии
Писатели Венгрии
Родившиеся в Турде
Эмигранты из Венгрии
Бароны Венгрии